Государственный архив Закарпатской области — основное архивное учреждение Закарпатской области.

История 
 Центральный государственный исторический архив Закарпатской Украины (1945—1946)
 Закарпатский областной государственный архив (1946—1980)
 Государственный архив Закарпатской области (с 1980 года).

Фонд 
В архиве находятся:
 5042 фондов 1 367 604 личных дела за 1391—2007 года,
 1624 единиц научно-технической документации за 1948—1987 года,
 17 345 единиц фотодокументов за 1918—1990 года.

Среди документов революции 1848—1849 годов — решение Национального собрания в Пеште о назначении Лайоша Кошута руководителем венгерского национально-освободительного движения (1848), материалы об организации национальной армии в городах.

Документы до 1946 года хранятся в Берегово. Они отражают историческое прошлое края за годы, когда он входил в состав других государств. Первый оригинальный документ датирован XIV веком. Есть грамоты королей и князей, которые относятся к XV—XVI векам.

В фондах периода деятельности правительства Карпатской Украины сохранены документы о первых шагах правительства в налаживании работы промышленности и коммуникаций, документы о выборах в Сейм Карпатской Украины, сведения о предупреждении о подготовке покушения на президента Августина Волошина.

В фондах Народного Совета Закарпатской Украины сохранены мандаты и удостоверения делегатов 1-го съезда Народных Комитетов в Мукачево, декреты Народного Совета, сведения о службе закарпатцев в Красной и чехословацкой армиях.

Наибольшие по объёму и важные по содержанию фонды советских и партийных учреждений, организаций и предприятий за 1946—1985 года.

В фонде «Служба безопасности Украины по Закарпатской области» хранятся уголовные дела жертв политических репрессий в 1944—1960 годах на Закарпатье, фильтрационные дела на военнослужащих венгерской армии, военнопленных и мирных жителей, отправленных в лагеря. Есть сведения о судьбе людей, которые в 1939—1943 годах добровольно переходили советскую границу и были за это осуждены, о возвращении евреев из депортации в 1945 году.

До начала XVIII века значительное количество документов написаны на латинском языке, но есть среди них документы на немецком и венгерском языках (в основном готический шрифт). В 30-40-х годах XIX века и до начала XX века преобладают документы на венгерском языке, но есть немало документов русинском. В 20—30-х годах XX века преобладают документы на чешском и словацком языках. Среди документов архива встречаются документы на греческом, румынском языках, а также на идише.

На протяжении 2007—2008 годов на хранение в государственный архив было принято 1788 церковных книг 1712—1947 годов. Это книги разных конфессий:
 римско-католической — 66 книг;
 греко-католической — 909;
 реформаторской — 286;
 иудейской — 96;
 православной — 84;
 религиозных организаций евангелистов — 2;
 баптистов — 2.

Записи в книгах сделаны венгерском, чешском и русинском языках, в них содержатся сведения о рождении, браке и смерти прихожан данной конфессии. Также принято 2310 метрических книг за 1895—1930 года.

Примечания

Литература 
 Архівні установи України: Довідник. Т.1. Державні архіви/Держкомархів України. УНДІАСД;Редкол.:Г. В. Боряк (голова), І.Б.Матяш, Г. В., Г. В. Папакін. — 2-е вид., доп. — К., 2005. — 692 с. — (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). ISBN 966-625-029-2.
 Державний архів Закарпатської області. Реєстр фондів XIV—XX ст. / Державний комітет архівів України, Державний архів Закарпатської області; Упорядн.: Делеган М., Куташі О., Вискварко С., Михович М., Єрьомкіна М., Яцкович Т. — К., 2006.
 Перелік фондів Державного архіву Закарпатської області / Державний архів Закарпатської області. Повітовий музей Сату Маре-Румунія. — Ужгород — Сату Маре, 2004. — 186 с.
 Архив привилегированного города Мукачева 1376—1850 гг. Справочная книга по истории, материалам и устройству старого городского архива / Пер. с венг. В. Петров. — Мукачево: Издание города Мукачева, 1927. — 160 с.
 Делеган М. Документи Державного архіву Закарпатської області як джерело дослідження історії поліконфесійного розвитку краю // Студії з арх. справи та документознавства. — 2001. — Т. 7. — С. 46—49.
 Делеган М. Архівна справа на Закарпатті 1945—1991 роках // Нариси історії Закарпаття. — 2003. — Т. III (1946—1991). — С. 512—536.

Архивы Украины
Ужгород
Берегово
Закарпатская область